De KetnetBand is een Belgische band opgericht door Mark Tijsmans en zijn broer Luk.

Geschiedenis 
De oorspronkelijke naam van De KetnetBand was de Lolly's. Na een optreden van de Lolly's vroeg Ketnet om van naam te veranderen en zich meer te richten naar de zender. De KetnetBand was ontstaan. Optredens vinden plaats in het kader van evenementen van Ketnet en/of in Plopsaland, zoals Ketnet Kerst en Ketnet Halloween, naast boekingen door andere evenenementorganisatoren. Gemiddeld speelt de band een honderdtal optredens per jaar.

Huidige bandleden

Zang 
 Maureen Vanherberghen (2013-)
 Giovanni Kemper (2016-)
 Maarten Cop (2022-)
 Lotte Stevens (2022-)
 Jasper Heyman (2022-)
 Wrappers:
Gloria Monserez (2020-)

Muzikanten 
 Jan Decombele
 Stijn Tondeleir
 Bastiaan Jonniaux
 Lukas Sabbe

Oud-bandleden 
 Anick Berghmans (2007-2013)
 Grietje Vanderheijden (2006-2009)
 Lieven Decloedt (2007-2009)
 Eric Baranyanka (2000-2009)
 Tom Olaerts (2007-2013)
 Thomas Van Goethem (2013-2015)
 Ilse La Monaca (2005-2006)
 Matthew Michel (2015-2018)
Celine Verbeeck (2018-2020)
 Michiel De Meyer (2019-2021)
 Elindo Avastia (2019-2021)

 toenmalige wrappers:
 Kobe Van Herwegen (2005-2007)
 Mark Tijsmans (2000-2002)
 Sofie Van Moll (2002-2005)
 Veronique Leysen (2009-2013)
 Charlotte Leysen (2013-2018)
 Erika Van Tielen (2005-2006)
 Sien Wynants (2013-2022)

Singles 
Tijdens optredens zingt de band eigen nummers (hieronder) maar ook veel medleys van liedjes uit Ketnet-programma's & internationale hits uit de Ketnet Hits cd's.

 Mijn Verstand (2000)
 Zweven (2001)
 Knettergek (2003)
 Bijt In Mij (2003)
 Maan (2004)
 Dolle Pret (2004)
 Verliefd (2005)
 Gekke Pinguïndans (2006)
 Ik Verslind Je (2006)
 Te Cool Voor Mij (2007)
 Hey Gij, Ge Eet Wa Ge Zij! (2010)
 Stap Voor Stap (2012)
 't Is Ketnet King Size (2014)
 Jong Zijn (2014)
 Ketnet Verjaardagslied (2015)
 De Pet Op! (2015)
 100% (2016)
 De Pet Op! 2016 (2016)
 Poco Loco (2017)
 Voor Jou! (2018)
 Superheldentijd (2018)
 Voor Jou! 2019 (2019)
 Zomer Op Z’n Kop (2019)
 Gek Op Sport (2021)

|-
|align="left"|Knettergek||2003||||||||
|-
|align="left"|Gekke Pinguindans||||6/01/2007||38||7||
|-
|align="left"|Ketnet Verjaardagslied||2015||||||||
|-
|align="left"|100%||04/06/2016||||||||
|}

Album 
 Dolle Pret (2004)
 Knettergek (3:06)
 Wrappersbroek (2:52)
 Verliefd (3:40)
 Beestenboel (2:58)
 Egostoef (3:19)
 Maan (4:26)
 Dolle Pret (2:47)
 Ik Ben Het Beu (3:27)
 Rock 'n Roll Op School (3:48)
 Mambo Jambo (2:48)
 Dzing Boem Hatsikee (3:09)
 Verliefd - Karaoke (3:40)
 Dolle Pret - Karaoke (2:47)

Trivia 
 Wegens de zwangerschap van Sien, de drukke agenda van Maureen en de ziekte van Charlotte versterkte Celine in 2018 tijdelijk De KetnetBand.
 Op 8 februari werd bekendgemaakt dat Ketnet-wrapper Gloria Monserez bij de KetnetBand komt. Zij vervangt Celine Verbeeck die na twee jaar afscheid neemt van de band. Ook nu wisselt iedereen elkaar af en is elke combinatie mogelijk.
 De zomersingle van 2021 'Gek Op Sport' ging oorspronkelijk gereleased worden in 2020, maar door de coronacrisis werd dit uitgesteld tot 2021.

Externe link 
 Officiële website

Belgische popgroep